Нижнеоси́новский — название населённых пунктов в России:

 Нижнеосиновский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Нижнеосиновский — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.